Iwasaki est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Akira Iwasaki (岩崎昶), critique japonais et producteur de cinéma ;
 Carl Iwasaki, entraîneur américain de baseball ;
 Chihiro Iwasaki (いわさきちひろ), illustrateur japonais ;
Emiko Iwasaki (岩崎恵美子), illustratrice de jeux vidéos japonaise ;
 Fernando Iwasaki Cauti, écrivain, chercheur, enseignant et historien péruvien ;
 Fukuzo Iwasaki (岩崎福三), magnat immobilier japonais et président du groupe Iwasaki Sangyo ;
 Hidenori Iwasaki (岩崎英則), compositeur japonais de musique de jeu vidéo ;
 Hiromi Iwasaki (岩崎宏美), chanteuse japonaise ;
 Hiroshi Iwasaki (岩崎ひろし), acteur japonais ;
 Iwasaki Tsunemasa, botaniste, zoologue et entomologiste japonais ;
 Iwasaki Yatarō (岩崎弥太郎), fondateur de Mitsubishi ;
 Kyoko Iwasaki (岩崎恭子), nageurse de brasse ;
 Makoto Iwasaki, ingénieur japonais ;
 Masami Iwasaki (岩崎征実), acteur de voix japonais ;
 Minako Iwasaki (岩崎美奈子), illustrateur japonais, créateur de personnages de jeux et artiste de manga ;
 Mineko Iwasaki (岩崎峰子, 岩崎究香) (1949- ), femme d'affaires japonaise, auteure et ancienne geiko ;
 Motoyoshi Iwasaki, compositeur japonais ;
 Sebastian Iwasaki, patineur artistique polonais ;
 Sugako Iwasaki (nom de naissance de Sugako Hashida), essayiste et écrivaine japonaise ;
 Takafumi Iwasaki, parolier, guitariste, arrangeur japonais ;
 Taku Iwasaki (岩崎琢), compositeur japonais ;
 Tomás Iwasaki (1937-2020), footballeur péruvien ;
 Toshihiko Iwasaki, hurdler japonais ;
 Yasunori Iwasaki, compositeur japonais ;
 Yoshimi Iwasaki (岩崎良美), chanteuse japonaise.

C'est aussi : 
 (7122) Iwasaki, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Château d'Iwasaki, château situé à Nisshin, préfecture d'Aichi ;
 Jardin de Kyū-Iwasaki-tei, jardin situé dans l'arrondissement de Taitō à Tokyo ;
 Pareas iwasakii, espèce de serpents de la famille des Pareatidae.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais